Nesta lista estão listados os bairros da cidade catarinense de São José.

Referências 

Listas de bairros dos municípios de Santa Catarina
Listas de São José (Santa Catarina)
 Lista